Irisawa ist der Familienname folgender Personen:
 Tatsukichi Irisawa (1865–1946), japanischer Mediziner
 Yasuo Irisawa (1931–2018), japanischer Lyriker